Эдуа́рд Ба́уэр (; 13 февраля 1894 — 4 марта 1948) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего. По завершении игровой карьеры — тренер. Один из лучших игроков австрийского футбола первой четверти XX века.

Карьера игрока 
Дебютировал за основной состав венского «Рапида» в семнадцать лет. Это был первый победный для команды чемпионат Австрии. Вместе с Рихардом Кутаном и Йозефом Уридилом составлял ударную тройку нападения «зелёно-белых». С «Рапидом» восемь раз выигрывал чемпионат Австрии, дважды — кубок страны. В чемпионатах 1917 и 1918 годов забивает по 21 голу и получает титулы лучшего бомбардира сезона.

За сборную Австрии дебютировал 22 декабря 1912 года в Генуе против итальянцев (победа 3:1). Последнюю встречу за главную команду страны провел в Санкт-Галлене 1 мая 1921 против швейцарцев (ничья 2:2). Всего за сборную Австрии провел 23 матча и забил 13 голов.

Тренерская карьера 
В 1926 году сменил на посту тренера «Рапида» Стэнли Уиллмотта. Тренировал «зелено-белых» на протяжении десяти лет и за это время добился значительных успехов. В 1930 году команда выиграла кубок Митропы, дважды играла в финалах этого турнира. На внутренней арене «Рапид» трижды побеждает в чемпионате (1929, 1930, 1935) и однажды в национальном кубке (1927).

В 1936—1938 годах работает ассистентом Хуго Майcля в сборной Австрии.

19 сентября 1945 года был назначен главным тренером национальной сборной. Проводил смелые эксперименты. Единственным игроком, который имел постоянное место в основе был Франц Биндер. Команду формировал в основном из одаренной молодежи, которая впоследствии заняла третье место на чемпионате мира 1954 года. Он открыл для большого футбола имена Вальтера Земана, Эрнста Стояспала, Альфреда Кёрнера, Эрнста Хаппеля, Теодора Вагнера и Эрнста Мельхиора. Последний, на время первого приглашения в сборную, вообще играл за любительский клуб.

Эдуард Бауэр умер 4 марта 1948 года после неудачной операции на желудке. Его дело в сборной продолжил бывший игрок «Вундертима» и венской «Аустрии» Вальтер Науш.

Достижения 
 В качестве игрока «Рапида»
 Чемпион Австрии (8): 1912, 1913, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1923
 Обладатель Кубка Австрии (2): 1919, 1920
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (2): 1917, 1918

 В качестве тренера «Рапида»
 Чемпион Австрии (3): 1929, 1930, 1935
 Обладатель Кубка Австрии: 1927
 Обладатель Кубка Митропы: 1930

Статистика выступлений

Клубная карьера

Матчи за сборную Австрии 

Итого: сыграно матчей: 23 / забито голов: 13; победы: 9, ничьи: 4, поражения: 10.

Матчи сборной Австрии под руководством Эдуарда Бауэра 

Итого: матчей: 11 ; победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Rapidarchiv.at
 Статистика за сборную Австрии на сайте RSSSF.com

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Рапид» Вена
Похороненные на кладбище Оттакринг